Села:
 Галиця — Чернівецька область, Дністровський район
 Галиця — Чернігівська область, Ніжинський район